

Localidades

Saint-Ambroix (Cher)
Saint-Ambroix (Gard)

Desambiguação